Kingscote kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kingscote (ort i Australien), South Australia, Kangaroo Island, 
 Kingscote Airport, flygplats, South Australia, Kangaroo Island,

Storbritannien 

 Kingscote, Gloucestershire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar